ECA kan syfta på:

 ECA (drog) – ett kombinationspreparat med efedrin, koffein och aspirin
 ECA – det europeiska kanotsportförbundet, se European Canoe Association
 ECA – ett av fem regionala organ under Ekonomiska och sociala rådet, se FN:s ekonomiska kommission för Afrika
 European Cockpit Association, en europeisk pilotorganisation
 ECA - The European Club Association, en organisation som företräder professionella europeiska fotbollsklubbars intressen.
 ECA - Economic Cooperation Administration, amerikansk myndighet 1949–1951 för att administrera bistånd enligt Marshallplanen.